Delaware County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Delaware County (Indiana)
 Delaware County (Iowa)
 Delaware County (New York)
 Delaware County (Ohio)
 Delaware County (Oklahoma)
 Delaware County (Pennsylvania)